Jürgen Schrötteringk ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Schrötteringk (Oberalter, 1551) (1551–1631), deutscher Kaufmann und Oberalter
 Jürgen Schrötteringk (Oberalter, 1615) (1615–1667), deutscher Kaufmann und Oberalter
 Jürgen Schrötteringk (Oberalter, 1622) (1622–1670), deutscher Kaufmann und Oberalter